Cutler (englisch für „Messerschmied“) ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Cutler (1945–2022), australische Psycholinguistin
 Arthur Roden Cutler (1916–2002), australischer Offizier und Diplomat
 Augustus W. Cutler (1827–1897), US-amerikanischer Politiker
 Carroll Cutler (1829–1894), US-amerikanischer Philosoph, Rhetoriker und Hochschullehrer 
 Charles Cutler (1918–2006), australischer Politiker
 Charles R. Cutler, US-amerikanischer Politiker
 Chelsea Cutler (* 1997), US-amerikanische EDM-Musikerin, Sängerin und Produzentin
 Chris Cutler (* 1947), britischer Musiker, Komponist und Musiktheoretiker

 Donald Ward Cutler (1890–1940/41), britischer Biologe
 Elliott C. Cutler (1888–1947), US-amerikanischer Chirurg
 Eric Cutler (* 1975), US-amerikanischer Tenor
 Ivor Cutler (1923–2006), schottischer Dichter, Songwriter und Komiker

 Jon Cutler (* 1969), US-amerikanischer House-DJ 
 Kate Cutler (1864–1955), britische Sängerin und Schauspielerin
 Lloyd Cutler (1917–2005), US-amerikanischer Jurist
 Manasseh Cutler (1742–1823), US-amerikanischer Politiker
 Nathan Cutler (1775–1861), US-amerikanischer Politiker
 Robert Cutler (1895–1974), US-amerikanischer Politiker, Jurist, Schriftsteller und Wirtschaftsmanager
 Sam Cutler (* 1943), Tour Manager
 William P. Cutler (1812–1889), US-amerikanischer Politiker
sowie der Ringname von
 Steve Cutler (* 1987), amerikanischer Wrestler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cutler (Florida)
 Cutler (Illinois)
 Cutler (Kalifornien)
 Cutler (Maine), Standort der Marinefunkstelle Cutler
 Cutler (Ohio)
 Cutler (Wisconsin), im Juneau County
 Cutler (Town), Town(ship) im Juneau County, Wisconsin
 Cutler Township (Kansas)

Sonstiges:

 Cutler-Formation (auch Cutler-Gruppe), US-amerikanische Gesteinsformation
 Cutler Stack, Brandungspfeiler im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

im NRHP gelistete Objekte:

 Cutler and Porter Block, in Springfield, Massachusetts, ID-Nr. 83000744
 Cutler Farm Complex and Tavern Site (RI-4240), in Glocester, Rhode Island, ID-Nr. 87001284
 Cutler Hall, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 86001410
 Cutler Homestead, in Morristown, New Jersey, ID-Nr. 75001152
 Cutler Hydroelectric Power Plant Historic District, in Beaver Dam, Utah, ID-Nr. 89000280
 Cutler Memorial Library, in Farmington, Maine, ID-Nr. 73000104
 Cutler Mound Group, in Waukesha, Wisconsin, ID-Nr. 88002184
 Cutler-Donahue Covered Bridge, in Winterset, Iowa, ID-Nr. 76000787

Siehe auch:

 Cutler River